Ловисијана има више значења:

 Ловисијана, Ектор Гонзалез Салинас (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ловисијана (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ловисијана (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику